Schünke ist der Familienname folgender Personen:

 André Schünke (* 1980), deutscher Journalist, Nachrichtensprecher und Moderator
 Michael Schünke (* 1950), deutscher Anatom und emeritierter Hochschullehrer

siehe auch:
 Christa Schuenke (* 1948), deutsche Übersetzerin